Les Ketama (variantes : Kutama, Kotama, etc.), une tribu berbère d’Afrique du nord ayant peuplé principalement l'est de l'Algérie actuelle. 
 Les Ketama, une tribu du Maroc, faisant partie de la confédération tribale des Sanhajas de Srayr.
 Ketama, une commune rurale marocaine (province d'Al Hoceima ; région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima), anciennement nommée Telat-Ketama.
 Ketama, nom couramment donné à la région environnante des localités marocaines de Ketama et d'Issaguen, également à tort à Issaguen (voir Ketama : Toponymie).
 Ketama, un groupe espagnol de flamenco.